Ratzer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Karl Ratzer (1802–1863), mährischer Dichter
 Karl Ratzer (* 1950), österreichischer Jazzmusiker und Komponist